El término CPT puede referirse a:

 Carriage Paid To, un incoterm utilizado en transporte internacional de mercancías.
 La simetría CPT de la física de partículas.
 La terminología actualizada de procedimientos médicos - CPT por el acrónimo de Current Procedural Terminology. 
 El Conners’ Performance Test, test psicométrico para medir la atención.
 Al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.
 Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Cabo (Sudáfrica) por su código IATA.
 A las corporaciones propiedad de los trabajadores, una forma de organización corporativa.
 capacidad pulmonar total.
 Compañía Peruana de Teléfonos, predecesora de Movistar del Perú.

Siglas